Die Wyschejschaja Liha 2000 war die zehnte Spielzeit der höchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 15. April 2000 und endete am 4. November 2000.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Wegen der Reduzierung der Liga auf 14 Vereine für die folgende Saison stiegen am Saisonende die letzten drei Teams in die Perschaja Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2000
Fußballsaison 2000